Леськівська сільська рада — Черкаська область, Монастирищенський район
 Леськівська сільська рада — Черкаська область, Черкаський район